Kelio ex-Bodet Software est une entreprise française, éditeur et intégrateur de solutions logicielles dédiées à la gestion des ressources humaines (système d'information de gestion des ressources humaines – SIRH ), à la gestion des temps, à la gestion de la paie et au contrôle d’accès. L’entreprise est une filiale du Groupe Bodet.

En 2022, Kelio ex-Bodet Software est  éditeur français selon le classement Truffle 100.

Histoire

Origines et évolution 
Kelio est une entreprise française qui développe et déploie des logiciels de gestion des ressources humaines, de gestion de temps, de gestion de la paie et de contrôle d’accès. Spin-off du groupe Bodet, l’activité Kelio s’est installée sur la zone industrielle du Cormier à Cholet en 2001.

L’entreprise conçoit et fabrique également des terminaux de badgeage et pointeuses tactiles ainsi que des lecteurs d’accès dans l’usine du groupe Bodet, basée à Trémentines. 

À l’origine, l’activité de gestion des temps de travail a été lancée en 1987 au sein du groupe Bodet. Elle était représentée par le logiciel Temporel, solutions informatiques de gestion des temps de travail, fonctionnant sur PC DOS, et reliée à des terminaux de pointage BT10000.

Dès 1988, l’activité intègre la gestion du contrôle d’accès aux bâtiments de travail dans sa solution logicielle (Accorel) ; le principe étant de pouvoir pointer ses temps de travail et accéder aux locaux d’une entreprise au moyen d’un seul et même badge.

En 2001, le logiciel proposé par Kelio intègre la gestion des temps, la gestion des absences, la planification horaire et le contrôle d’accès en entreprise. Il est renommé Kelio.

L’entreprise devient une des filiales du groupe Bodet en 2012.  

2015 marque la sortie de son nouveau terminal de badgeage tactile, Kelio Visio, qui reçoit le Red Dot Design Award.

De la gestion des temps à un logiciel SIRH complet 
À partir de 2013, Kelio enrichit le logiciel Kelio de modules dédiés à la gestion du recrutement, des entretiens d’évaluation, des notes de frais, du plan de formation ou encore de la gestion des données des salariés.

En 2019, Kelio acquiert la société 123Paie Online pour compléter son offre de services, avec un logiciel destiné à la gestion de la paie.

En 2022, Bodet Software change de nom et devient Kelio.

Implantations 
Kelio est basée à Cholet, dans le Maine et Loire (49). En 2022, l’entreprise a inauguré une extension de ses bâtiments R&D, ainsi qu’un espace de 1500m² dédié au bien-être de ses collaborateurs baptisé Otium.

L’entreprise est présente en Europe via cinq filiales situées en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse. Ainsi que dans les départements et régions d'Outre-Mer et à l’international grâce à un réseau d’une soixantaine de distributeurs.

Sponsoring et partenariats 
Kelio ex-Bodet Software est signataire du manifeste Planet Tech’Care, visant à réduire les impacts environnementaux des produits et services numériques.

Depuis 2016, Kelio est mécène de la chaire de Ressources Humaines de l'Université catholique de l'Ouest.

En 2020, Kelio lance la Chaire d’enseignement ArchOps, dédiée aux architectures distribuées en partenariat avec l’IMT Atlantique, laquelle a été renouvelée en 2022.

L’entreprise est également partenaire de l’ESEO dans le cadre de la Chaire d’enseignement innovation et société et, depuis 2020, de l’ESUPEC dans l’ouverture de la Licence Informatique – Développeur.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Maine-et-Loire
Cholet
Économie à Cholet
Contrôle d'accès